Torkildsen ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Torkildsen (1899–1968), norwegischer Neurochirurg
 Justin Torkildsen (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter G. Torkildsen (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Sturla Blanck Torkildsen (* 1981), norwegische Fechterin
 Tor Torkildsen (1932–2006), norwegischer Seemann, Reeder und Autor
 Torleif Torkildsen (1892–1944), norwegischer Turner
 Unni Torkildsen (1901–1968), norwegische Schauspielerin

Siehe auch:

 Andreas Thorkildsen (* 1982), norwegischer Leichtathlet